Sallah ist der Familienname folgender Personen:

 Abdoulie Sallah (* 1944), gambischer Politiker
 Ahmad Samba Sallah, gambischer Politiker
 Edrissa Samba Lamtoro Sallah († 2019), gambischer Politiker
 Halifa Sallah (* 1953), gambischer Politiker
 Hassan Sallah (1948–2006), gambischer Politiker
 Janet Sallah-Njie, gambische Juristin und Menschenrechtsaktivistin
 Momodou Y. M. Sallah (* 1952), gambischer Politiker
 Naceesay Salla-Wadda (* 1971), gambische Juristin
 Ndey Yassin Secka Sallah (* 1964), gambische Rundfunkmoderatorin und Politikerin
 Omar Sallah (* 1982), gambischer Fußballschiedsrichter
 Ousman Sallah (* 1968), gambischer Leichtathlet

Sallah steht außerdem für:

 Sallah – oder: Tausche Tochter gegen Wohnung, israelischer Film von Ephraim Kishon (1964)

Siehe auch:
 Salla
 Salah